

Onomastica

 Melchior – variante del nome proprio di persona maschile italiano Melchiorre

Persone
 Archimede Melchior – calciatore italiano
 Carlo Melchior – calciatore italiano
 Ernst Melchior – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Lauritz Melchior – tenore danese
 Marcus Melchior – rabbino danese
 Tracy Melchior – attrice statunitense

Altro
 Melchior – tipo di bottiglia modello Champagnotta
 Base Melchior – base antartica abbandonata argentina
 Sindrome di Dyggve-Melchior-Clausen – disordine genetico autosomico recessivo

Pagine correlate
Melchiori